SIH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Silgadi Doti (Nepal)